Kratovo è un toponimo che può riferirsi a:
 Kratovo: comune della Macedonia del Nord;
 Kratovo: cittadina della Russia europea;
 Kratovo: villaggio della Serbia.